Fougerolles (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fougerolles (Indre), municipi al departament de l'Indre (França)
 Fougerolles-du-Plessis, municipi al departament de Mayenne (regió de de País del Loira, França)